Antanimasaka (Boeny), een plaats en gemeente in de Malagassische regio Boeny
Antanimasaka (Vakinankaratra), een plaats en gemeente in de Malagassische regio Vakinankaratra